Na samym dnie – brytyjsko-polsko-amerykański film z 1970 roku
 Na samym dnie – amerykański film z 1995 roku
 Na samym dnie – amerykański film z 2001 roku
 Na samym dnie – książka non-fiction Güntera Wallraffa